Nomade is een Belgisch-Franse stripreeks die begonnen is in december 2010 met Jean Dufaux als schrijver en Philippe Xavier als tekenaar.

Albums

Belgische stripreeks
Franse stripreeks